A 20 415-ös számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Vác közigazgatási területén. Az M2-es autóút 39-es kilométerszelvénye közelében található váci csomópont négy átkötő ágának egyike: az M2-esről vezeti a Budapest felől érkező forgalmat a 2106-os úton kialakított körforgalomba. Lényegében egyenes folytatása onnét a Vácduka felé vezető 21 113-as út.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 269 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek 

20415
Vác közlekedése